Золотой конёк Загреба 2018 () — международный турнир по фигурному катанию, который прошёл с 5 по 8 декабря 2018 года в Хорватии городе Загребе. Спортсмены выступили в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» и является десятым его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о соревновании на сайте ISU 

2018 год в фигурном катании
Золотой конёк Загреба
Фигурное катание в сезоне 2018/2019
Декабрь 2018 года
Спорт в Хорватии в 2018 году